Пантало́ны ( — «паяц, шут», по имени персонажа комедии дель арте Панталоне, носившего широкие штаны) — женская и детская поясная одежда, покрывающая нижнюю часть туловища и верхние части ног по отдельности и надеваемая непосредственно на тело, нательное бельё. В XIX веке в России панталонами на французский манер именовались также мужские длинные штаны навыпуск без заглаженной складки, позднее для этого предмета одежды распространилось слово «брюки». Мужское нательное поясное бельё, покрывающее по отдельности ноги до ступней, называется «кальсоны».

Женские панталоны появились в XVI веке в Венеции, пользовались большим успехом у куртизанок и были раскритикованы церковью. Панталоны поддевали с XVII века профессиональные танцовщицы, Людовик XV повелел актрисам и танцовщицам носить нижнее бельё. В начале XIX века воспитанниц английских пансионов обязали заниматься гимнастикой в специальных трусах длиной до середины икры, затем панталоны распространились с модой на кринолины, которые, задираясь, демонстрировали то, что не было предназначено для посторонних глаз. В Викторианскую эпоху панталоны под кринолинами представляли собой два не сшитых между собой полотна, которые пришивали к поясу и стягивали внизу оборкой или тесьмой.  прикрывали ноги и оставляли промежность и ягодицы открытыми для удобства отправления естественных надобностей. На рубеже XIX и XX веков панталоны стали сшивать между ног, а сзади для удобства оставляли клапан. Панталоны распространились также благодаря новым модным танцам второй половины XIX века — канкану и шаю, во время которых задирались юбки и высоко поднимались ноги. Женские белые панталоны с разрезом и кружевами на уровне колена эротизировались и вскоре вошли в знаковую систему Прекрасной эпохи. Символ парижских удовольствий, они появлялись на афишах, юмористических рисунках, в рекламе. В 1920-е годы с модой на короткие и узкие юбки панталоны укоротились.

Согласно Товарному словарю 1959 года, в СССР панталоны относились к женскому и детскому белью и выпускались из шёлкового, хлопчатобумажного и шерстяного трикотажа и бельевых тканей (мадаполама, батиста, полотна, бязи). Трикотажные панталоны имелись в трёх типах: длинные (с низом ножек на резинке или манжете), короткие и панталоны-трусы, тканевые панталоны — простые типа трусов и широкие, похожие на юбку. Панталоны поступали в розничную продажу в виде штучных изделий или в гарнитурах с сорочками, комбинациями или ночными сорочками.

Во второй четверти XIX века в русском литературном языке для панталон и кальсон распространился эвфемизм-калька «невыразимые» или «инекспресибли», которому в других языках соответствовали  и . Л. А. Глинкина относит слово «панталоны» на начало XXI века в русском языке к забытым и трудным. На рубеже XX—XXI веков оно приобрело ярко выраженную насмешливую оценку, которая пока не помечена в толковых словарях, но легко обнаруживается в контекстах.

Мужские панталоны вошли в моду во Франции в конце XVIII века после Французской революции благодаря инкруайаблям, которые отказались от дворянской привилегии носить короткие кюлоты и заимствовали элементы народного костюма. Воздействие Европы на русскую моду усилилось с первых дней царствования Александра I. По словам Ф. Ф. Вигеля, не прошло и двух дней после известия о кончине Павла, как почувствовавшая волю молодёжь переоделась в панталоны, фраки, жилеты и круглые шляпы. Длинные панталоны, предшественники брюк, распространились в мужском гардеробе в России 1820-х годах и сменили короткие штаны с чулками. Они держались на подтяжках и оканчивались внизу штрипками, что позволяло избегать складок. Сначала панталоны заправляли в сапоги, затем стали носить навыпуск, светлые панталоны шокировали светскую публику тем, что напоминали крестьянские порты. В Петербурге моду на панталоны окрестили американской и связывали по разным версиям с П. П. Свиньиным, неким американцем Бэготом и герцогом Веллингтоном. В 1830-е годы вошли в моду клетчатые панталоны, что стало данью увлечения историческими романами Вальтера Скотта, к середине XIX века вошли в моду панталоны в чёрную или серую полоску.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История одежды
Женские трусы
Штаны